§ 261 StGB steht für:

 Geldwäsche, einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Wahlfälschung, einen Tatbestand im österreichischen und liechtensteinischen Strafgesetzbuch